Zaremba ist der Familienname folgender Personen:

 Algimantas Zaremba (* 1954), litauischer Manager und Politiker
 Elena Zaremba (* 1957), russische Opern- und Konzertsängerin
 Felician Martin von Zaremba (1794–1874), russischer Diplomat, Prediger und Missionar polnischer Herkunft
 John Zaremba (1908–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Zaremba (* 1987), deutscher Hands-up-Produzent 
 Krzysztof Zaremba (* 1958), polnischer Elektroniker 
 Laurenz von Zaremba (1824–1895), Generalmajor in der Monarchie Österreich-Ungarn
 Maciej Zaremba (* 1951), schwedischer Journalist und Autor polnischer Herkunft
 Mateusz Zaremba (* 1984), polnischer Handballspieler
 Michael Zaremba (1955–2012), deutscher Schriftsteller
 Michael Konstantin von Zaremba (1711–1786), preußischer Generalmajor
 Nikolai Iwanowitsch Zaremba (1821–1879), russischer Musiktheoretiker, siehe Nikolai Iwanowitsch Saremba
 Ota Zaremba (* 1957), tschechischer Gewichtheber
 Peter Zaremba (1909–1994), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Piotr Zaremba (1910–1993), polnischer Stadtplaner und Architekt, erster Stadtpräsident von Stettin
 Renata Zaremba (* 1967), polnische Politikerin
 Stanisław Zaremba (1863–1942), polnischer Mathematiker
 Stanisław Krystyn Zaremba (1903–1990), polnischer Mathematiker